Wire Train Bus
 Wilderness Trail Bikes
 Bank WTB